Сигнатура ( «обозначение») может означать:


Информатика 
 Сигнатура функции — характеристическая часть определения функции в программировании.
 Сигнатура атаки — характеристические особенности компьютерного вируса.
 Сигнатура файла — набор байтов, обеспечивающий идентификацию типа файла.

Математика 
 Сигнатура (алгебра и математическая логика) — набор операций, предикатов и отношений, принятых в данной алгебраической системе.
 Сигнатура (линейная алгебра) — числовая характеристика квадратичной формы или псевдоевклидова пространства.
 Сигнатура многообразия  — см. Форма пересечений

Искусство 
 Подпись, обозначающая имя автора или изображённого персонажа на базе античной статуи. Во многих случаях от древнейших статуй остались только базы с сигнатурами, которые имеют важное значение в археологии и истории искусства.

Военное дело 
 Сигнатура цели — набор характеристик отражённого целью сигнала, принятого средствами наблюдения.

Полиграфия 
 Сигнатура (полиграфия) — порядковый номер печатного листа.

Фармация 
 Сигнатура — ярлычок на приготовленном в аптеке лекарстве, представляющий собою копию рецепта, либо часть рецепта с указанием способа употребления лекарства.

Программирование 
 Сигнатура — сигнатура функции определяет входные параметры и их типы, а также выходной параметр и его тип.

См. также 
 Учение о сигнатурах — античное и средневековое учение о природе.